Ferring kan være navnet for flere ting:

 Ferring Pharmaceuticals – en multinational farmaceutisk virksomhed med en dansk afdeling.
 Ferring Sogn – et sogn i Lemvig Provsti (Viborg Stift).
 Ferring (Vestjylland) – en landsby i Vestjylland.
 Ferring Sø – en sø i Vestjylland.
 Ferring (England) – en by i det sydlige West Sussex, England.